Hesselgren ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Hesselgren (1715–1803), schwedischer lutherischer Bischof
 Kerstin Hesselgren (1872–1962), schwedische Politikerin
 Sven Hesselgren (1907–1993), schwedischer Architekt